Thomas Skinner peut désigner :
 Thomas Skinner (1804-1877), officier britannique, urbaniste réputé au Sri Lanka
 Thomas G. Skinner (1842-1907), Représentant des États-Unis pour la Caroline du Nord entre 1883 et 1891